Мунгия (, ) — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Мунгия, Лэнс (род. 1972) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.
 Мунгия, Хайме (род. 1996) — мексиканский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBO (2018—2019) в 1-м среднем весе.

Населённые пункты 
 Мунгия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.

См. также 
 Мугния